Lac Ridge, dans le comté de Logan, dans l'Ohio, aux États-Unis, où sont situés les tumulus de l'île de Lake Ridge ;
 Lacs Ridge, lacs dans le comté de Shasta, en Californie, aux États-Unis ;
 Lac Blue Ridge, lac de barrage dans le comté de Fannin, en Géorgie, aux États-Unis ;
 Lac Fern Ridge, lac de barrage dans le comté de Lane, en Oregon, aux États-Unis.